Советские подводные лодки
 К-23 (1939—1942) — субмарина серии XIV типа «Крейсерская»
 К-23 (1967) (1964—1991) — ПЛАРК первого поколения проекта 675